

Letteratura 
La Chatte métamorphosée en femme – favola di Jean de La Fontaine

Teatro 
 La Chatte métamorphosée en femme – balletto teatrale di Jean Coralli del 1837

Cinema 
 La Chatte métamorphosée en femme – film del 1909 diretto da Louis Feuillade
 La Chatte métamorphosée en femme – film del 1910 diretto da Michel Carré